Tuff, gruppo musicale statunitense
 TUFF, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali